

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martit“ beginnt.

Martit 



Martitz 
 Martitz, Ferdinand von (1839–1921), deutscher Rechtsgelehrter
 Martitz, Friedrich August Heinrich (1787–1865), preußischer Generalmajor